Название «Ширша» носят следующие географические объекты:
 Ширша — река, протекающая на территории Лисестровского сельского поселения в Приморском районе Архангельской области, впадает в водоток Северной Двины Исакогорка.
 Ширша — река Архангельской области, приток Немнюги.
 Ширша — одноимённая деревня Лисестровского сельского поселения, расположенная в месте начала реки.